Абдраши́тов () — татарская фамилия.

 Абдрашитов, Вадим Юсупович (1945—2023) — кинорежиссёр.
 Абдрашитов, Рамзес Талгатович (род. 1940) — советский учёный в области автоматизации производства.
 Абдрашитов, Хаким Шакирович (1911—1993) — советский (казахстанский) партийный, государственный и политический деятель, писатель.
 Абдрашитов, Хамза Закиевич (род. 1954) — хирург.
 Абдрашитов, Шамиль Мунасыпович (1921—1944) — лётчик, Герой Советского Союза.

См. также 
 Абдрашитово
 Абдряшитов